UBE3B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 068 амінокислот, а молекулярна маса — 123 098.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, ацетилювання, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Убіквітинлігази